Le tournoi de Stalybridge est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du 21 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Virginia Wade.

Faits marquants 
Il s'agit de la deuxième des quatre manches de la Dewar Cup 1969 après Perth.  Les manches suivantes se déroulent successivement à Aberavon et Torquay avant la finale à Londres.

Avec deux victoires et huit points, Virginia Wade est en tête du classement de la coupe devant Ann Haydon-Jones (6 points).

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Stalybridge

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Stalybridge
Tennis en Angleterre en 1969
Sport en octobre 1969